Westendorf   ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Westendorf (Landkreis Augsburg), Gemeinde im Landkreis Augsburg, Bayern
 Westendorf (Landkreis Ostallgäu), Gemeinde im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Westendorf (Tirol), Gemeinde im Bezirk Kitzbühel, Tirol

Ortsteile:
 Westendorf (Buch am Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Buch am Erlbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Westendorf (Glandorf), Ortsteil der Gemeinde Glandorf, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Westendorf (Hemer), Ortsteil der Stadt Hemer, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Westendorf (Melle), Ortsteil der Stadt Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Westendorf (Rinteln), Ortsteil der Stadt Rinteln, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Westendorf (Warstein), Ortsteil der Stadt Warstein, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
sowie:
 Westendorf (Wüstung), Wüstung in Thüringen

Westendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Anke Westendorf (* 1954), deutsche Volleyballspielerin
 Paula Westendorf (1893–1980), deutsche Politikerin
 Uwe Westendorf (* 1966), deutscher Ringer
 Wolfhart Westendorf (1924–2018), deutscher Ägyptologe

Siehe auch:
 Westerndorf